Ла Кокона има више значења:

 Ла Кокона (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Кокона (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Кокона, Уерта ла Худија (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику